Коссой — фамилия.
 Коссой, Авраам Иосифович (1900—?) — сотрудник советских органов государственной безопасности, начальник секретариата НКГБ-МВД СССР, полковник.
 Коссой, Мендель (более известен как Ва́цлав Ко́мар; 1909—1972) — польский коммунист, генерал военной разведки и госбезопасности.